Ацетат меди:

 Ацетат меди(I) 
 Ацетат меди(II)